Wouter Zweers (acteur), Nederlands acteur (*1984)
 Wouter Zweers (burgemeester), Nederlands burgemeester (1905-1964)